«To Be Human» () — песня, записанная австралийской певицей Сией при участии английского певца Labrinth для саундтрека к супергеройскому фильму 2017 года «Чудо-женщина». Она была выпущена синглом 25 мая 2017 года на лейбле .

Композиция 
«To Be Human» — это баллада; некоторые критики считали, что она отражает основные отношения фильма между Чудо-женщиной Галь Гадот и  Криса Пайна. В лирическом плане песня выражает любовь, способную преодолеть все трудности. Это единственная неинструментальная песня в саундтрек-альбоме.

Критический приём 
В Rolling Stone Бриттани Спанос подумала, что своим «кинематографическим» синглом Сии «создает потрясающий, эпический музыкальный момент». Лорен Том для Billboard написала: «Мощная песня Сии отражает основной посыл фильма», отметив, что певица «направляет свою внутреннюю Чудо-женщину». Меган Дэвис из Digital Spy выразила мнение, что эта песня — «новый мощный гимн». Рэндалл Колберн из Consequence of Sound написал: «Нарастающий, гимн-трек, это возбуждающий, он обязательно подчеркивает нежный момент между Галь Гадот и её коллегой по фильму Крисом Пайном».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Баллады 2010-х годов
Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Поп-баллады
Песни Сии
Песни, спродюсированные Риком Ноуэлсом
Песни, написанные Риком Ноуэлсом
Музыка Расширенной вселенной DC
Чудо-женщина (серия фильмов)